Абдулжаббор (; XVI век—XVII век, Бухарское ханство) — самаркандский зодчий Медресе Шердор (1619—1636) эпохи Бухарского ханства.

Примечания

Литература 
 

Деятели культуры и искусства Узбекских ханств